Sixten Sparre kan syfta på

 Sixten Sparre, en svensk löjtnant
 Sixten Sparre (ingenjör)
 Sixten Sparre (skådespelare)
 Sixten (Sparre av Tofta)